Allsvenskan 2022 – 98. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji.
W rozgrywkach brało udział 16 zespołów, które w okresie od 2 kwietnia 2022 do 6 listopada 2022 rozegrały 30 kolejek meczów. 
Tytuł mistrzowski bronił zespół Malmö FF. Mistrzem został zespół BK Häcken dla którego był to 1. tytuł w historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Allsvenskan 
Varbergs BoIS wygrał 4-2 dwumecz z  Östers IF trzecią drużyną Superettan (2022) o miejsce w Allsvenskan (2023).

Statystyki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Bramki, kartki

Stadiony

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2022 w piłce nożnej
2022 w Szwecji